Ura je lahko:

 ura - enota za merjenje časa
 ura - naprava za merjenje časa